La locuzione inglese Magnificent Seven, in italiano magnifici sette, può riferirsi a:

 Magnificent Seven – nome dato alla nazionale di ginnastica artistica femminile degli Stati Uniti d'America che partecipò alle Giochi della XXVI Olimpiade di Atlanta, vincendo la prima medaglia d'oro olimpica per gli USA in una gara femminile a squadre
 Magnifici sette cimiteri (Magnificent Seven cemeteries) – termine informale utilizzato per indicare sette grandi cimiteri privati di Londra

Pagine correlate 
The Magnificent Seven